O evento sabre individual masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2017 foi disputado no dia 21 de julho.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Sabre individual masculino